De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 1 oktober 2013 tot en met 5 oktober 2013 in St. John's, Canada.

Deelnemende landen
Er namen 28 landen deel aan de WDF World Cup 2013.

 en  zouden ook deelnemen aan de WDF World Cup 2013 maar kregen geen visum.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2013
Darts in 2013
Dartswedstrijd in Canada
Sport in St. John's (Newfoundland en Labrador)
Wereldkampioenschap in Canada